Murasaki Shikibu est un nom japonais qui peut désigner, suivant les caractères utilisés :

Nom propre

Personnalités 
, femme de lettres et dame de cour impériale japonaise, auteur du .
 Le Journal de Murasaki Shikibu, son journal personnel.

Personnages de fiction 
 (Lady Murasaki) est également le nom donné à l'un des personnages de même origine du roman de Thomas Harris, Hannibal Lecter : Les Origines du mal, ainsi que de son adaptation cinématographique homonyme.

Astronomie 
Murasaki, un cratère situé sur la planète Mercure et ainsi nommé en l'honneur de l'écrivaine homonyme.

Taxonomie 
, une plante japonaise également nommée en l'honneur de la femme de lettres homonyme.

Musique 
 Murasaki Shikibu, une chanson et simple du même nom de Michiyo Heike ;
 , une chanson de Nana Mizuki.